Диана Робертовна Зарипова (род. 12 января 1985, Набережные Челны) — российская модель, победительница национального конкурса Мисс Россия 2004 года.

Биография 
В 12 лет Диана стала фотомоделью, а в 15 лет получила титул «Первая Вице-Мисс Татарстан — 2000». В 2003 году она победила на российском этапе конкурса «Fashion Model Awards 2003». 31 декабря 2004 года выиграла титул «Мисс Россия 2004», несмотря на простуду.

Участвовала в конкурсе Мисс Европа 2005 в Париже, в котором не попала в полуфинал В конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» Диана не принимала участия.

После участия в конкурсе Мисс Европа 2005 Диана закончила Московский Государственный Университет сервиса по специальности «менеджер по туризму», вышла замуж, родила двоих детей (сына и дочь). Живёт в Москве.

Примечания 

Мисс Россия